Ledvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ledvattnet (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun och Piteå kommun,  (1,3 km²)
Ledvattnet (Malå socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun, Malå kommun och Sorsele kommun,  (39,1 km²)
Lilla Ledvattnet, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (8,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn